Furniss ist der Name von

Orten in den Vereinigten Staaten
 Furniss (New York)
 Furniss (Pennsylvania)

Furniss ist der Familienname folgender Personen:
 Bruce Furniss (* 1957), US-amerikanischer Schwimmer und Olympiasieger
 Gill Furniss (* 1957), britische Politikerin 
 Harry Furniss (1854–1925), britischer Karikaturist, Illustrator und Autor
 John Furniss (* 1935), britischer Kostümbildner
 Stephen Furniss (1875–1952), Politiker und Farmer
 Steve Furniss (* 1952), US-amerikanischer Schwimmer